Stuttern bezeichnet:

 Stuttern (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Stuttern (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten